Bem Estar — programa de televisão brasileiro
 Bem-estar — em psicologia, parte subjetiva da saúde mental
 Estado de bem-estar social — organização política, que coloca o Estado como agente da promoção
 Qualidade de vida

Ver também 

 Função de bem-estar social
 Capitalismo do bem-estar social